Le Sky Open 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Sky Open, qui est un tournoi PSA World Series appartenant à la catégorie super platinum et avec une dotation de . Le tournoi se déroule au Caire du 15 au .

L'Anglais Nick Matthew l'emporte en finale face à Karim Darwish et devient grâce à cette victoire  mondial.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

Sky Open
PSA World Series 2010
Sport en Égypte en 2010
Sport en mai 2010